Het Spaanse woord voor "plein", zoals in:
 Plaza de Mayo (Buenos Aires)
 Plaza de España (Madrid)
 Plaza Mayor (Madrid)
 Plaza de Oriente (Madrid)
 Plaza de España (Sevilla)
 Plaza Hotel, een bekend hotel in New York
 Plaza Amador, een Panamese voetbalclub
 Plaza Futura, een cultureel centrum in Eindhoven

Plaatsnamen 
 Plaza (North Dakota), een plaats in de Verenigde Staten
 Plaza (Venezuela), een gemeente in Venezuela
 Płaza, een plaats in Chrzanów, powiat Chrzanowski, Polen
 Plaza Huincul, een plaats in Argentinië

Personen
 Daniel Plaza (1966), een Spaanse snelwandelaar
 David Plaza (1970), een Spaanse wielrenner
 Manuel Plaza (1900-1969), een Chileense marathonloper
 Rubén Plaza (1980), een Spaanse wielrenner